Siodmak ist der Familienname folgender Personen:
 Curt Siodmak (1902–2000), deutscher Drehbuch- und Science-Fiction-Autor 
 Robert Siodmak (1900–1973), deutscher Filmregisseur

Siódmak  ist der Name folgender Orte:
 Siódmak (Pasłęk) im Powiat Elbląski, Woiwodschaft Ermland-Masuren in Polen, bis 1945: Siebenhufen, Dorf im Kreis Preußisch Holland, Ostpreußen
 Siódmak (Szczytno) im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren in Polen, bis 1938: Schodmack, 1938 bis 1945: Wiesendorf, Dorf im Kreis Ortelsburg, Ostpreußen